Park Row steht für:

 Park Row (Manhattan), eine Straße in Manhattan
 Park Row (BMT Station), ein Zugterminal in Manhattan
 Park Row (Film), einen Film von Samuel Fuller aus dem Jahre 1952
 Park Row Building, einen Wolkenkratzer in Manhattan